A Dzsibuti név több dologra is utalhat:

 Dzsibuti, kelet-afrikai ország
 Dzsibuti, az azonos nevű ország fővárosa